La següent és una llista d'episodis de la sèrie catalana Si no t'hagués conegut.

Temporades

Llista d'episodis

Primera temporada

Referències

Enllaços externs 
 Si no t'hagués conegut al web de TV3

Si no t'hagués conegut